Terreau ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Terreau (1908–1983), französischer Radrennfahrer
 Maurice Terreau (1923–2000), französischer Rugby-Union-Spieler